Тропп — фамилия. Известные носители:

  (1948—2001) — популяризатор китайской кухни в США.
 Тропп, Владимир Мануилович (род. 1939) — российский пианист.
  (род. 1977) — американский математик, профессор Калифорнийского технологического института.
 Тропп, Кори (род. 1989) — американский хоккеист.
  (1939—2018) — словацкий джазовый музыкант-ударник.
 Тропп, Эдуард Абрамович (1940—2022) — советский и российский учёный в области математической физики, профессор, заслуженный деятель науки РФ.